Красноре́ченское — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Корсаковского сельского поселения. Население по данным 2011 года — 2330 человек.

География 
Село Краснореченское является спутником Хабаровска, граничит с городским микрорайоном Красная Речка.

Село Краснореченское расположено на правом берегу Амурской протоки (правобережная протока Амура).

Через село проходит автодорога Красная Речка — Казакевичево, а также начинается объездная трасса к селу Ильинка.

История 
До 1937 года село называлось посёлок Хоперской, а в том же году вошло в состав посёлка Красная Речка. Указом Хабаровского крайисполкома от 29 декабря 1956 года посёлок был передан Осиновореченскому сельсовету. В 1958 году Хоперской переименовали в посёлок Краснореченского совхоза.

В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР селение центральной усадьбы Краснореченского совхоза переименовано в село Краснореченское.

Улицы 

 Центральная
 Мостовая
 Почтовая
 Новая
 Ломоносова
 Гаражная
 Заречная
 Хехцирская
 Клубная
 Горка
 Первомайская
 Восточная
 Весенняя
 Южная
 Елисейская
 Приозёрная

Население

Инфраструктура 
 В окрестностях села находятся детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, садоводческие общества хабаровчан.
В селе находятся два детских сада, алкомаркет "Винлаб", дом культуры, администрация Корсаковского сельского поселения, кафе, почтовое отделение, больница, хозяйственный и продуктовый магазины.

Автобусное сообщение с Хабаровском 
Из села в город курсируют автобус №10 (Подсобное хозяйство - Красная Речка - Гидрометцентр), а также маршрутные такси №27 (Подсобное хозяйство - Красная Речка - Завод "Амуркабель" - Индустриальный посёлок), №107 (Бычиха - Красная Речка - Автовокзал) и 133 (Осиновая Речка - Корсаково - Красная Речка - Индустриальный посёлок).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края

Населённые пункты Хабаровского района
Населённые пункты на Амуре
Появились в 1956 году в России
1956 год в Хабаровском крае